Piazzola – frazione del comune italiano di Rabbi, in provincia autonoma di Trento
 Piazzola sul Brenta – comune italiano in provincia di Padova

Pagine correlate 
 Piazzolla

Altri progetti